Пётр Про́хоров:
 Прохоров, Пётр Андреевич (1918—1985) — старшина, участник Второй мировой войны, полный кавалер ордена Славы.
 Прохоров, Пётр Васильевич (1923—1985) — мордовский прозаик, участник Великой отечественной войны, орденоносец.
 Прохоров, Пётр Николаевич (1852—1920) — врач, просвеитель.
 Прохоров, Пётр Савельевич (в монашестве Пантелеймон; 1811—1884) — подвижник, основатель Костычевской Смоленской женской общины.